Атис Доку ( — псевдоним; настоящие имя и фамилия — Атис Атович Докс; , село Муцениеки, Дзелзавская волость, Российская Империя — , там же) — латышский писатель, поэт и драматург.

Биография 
Закончил Дзелзавскую церковно-приходскую школу. Жил в крайней нужде, поэтому продолжить образование не смог. в 1878—1887 годах работал сельским учителем, а также подрабатывал писцом. Литературную деятельность начал с рассказов о быте и жизни латышских крестьян второй половины XIX века. Так же был автором в различных латышских газетах. в 1892—1893 году преподавал в школе в селе Ропажи. В этот период Доку познакомился с Райнисом, тогда редактором газеты «Dienas Lapa». Публиковал свои рассказы и сатирические стихотворения под псевдонимом Schwurkst в различных латышских периодических изданиях. с 1893 по 1903 год подрабатывал бухгалтером и управляющим усадьбы в Инчукалнсе. Осенью 1903 года Доку вернулся в родное село, где вскоре умер от туберкулёза. Похоронен на местном кладбище.

На творчество Доку во многом повлиял роман классиков латышской литературы Рейниса и Матиса Каудзите «Времена землемеров» («Mērnieku laiki», 1879).

Произведения 
 «Ziedoņa pušķīši» (1888)
 «Biedrības svētki» (1889)
 «Divas Jāņu dienas» (1890)
 «Par Adatu un Īlenu» (1891)
 «Vectēvs» (1891)
 «Паугурцы» («Paugurieši», 1893)
 пьеса «Криш Лакст» («Krišs Laksts», 1893)
 «На заре моей жизни» («Mans Dzīves Rīts», 1894)
 «Sirdsapziņa» (1901)
 «Mākslinieks» (1902)

Память 
 В 1922 году на Биксенском кладбище, где захоронен писатель, был открыт памятник Атису Доку.
 В 1970 году в доме писателя в селе Муцениеки был открыт мемориальный музей.
 На здании школы в селе Ропажи была открыта мемориальная доска.

Литература 
 

Писатели Латвии
Умершие от туберкулёза